«Летцебургер журналь» ( — «Люксембургская газета») — люксембургская ежедневная газета на немецком и французском языках. Редакция газеты проводит либерально-центристскую политику, поддерживая .

Газета была основана 5 апреля 1948 года, вместо прекратившихся издаваться Obermosel-Zeitung и l’Unio’n. Обе эти газеты были попытками создать массовую либеральную газету, похожую на Luxemburger Zeitung, которая имела давние традиции, но дискредитировала себя политически во время Второй мировой войны.

В 2004 году ежедневный тираж газеты составлял 5 150 экземпляров, что сделало её пятой из шести (на то время) по распространённости ежедневных газет Люксембурга. Тем не менее, из-за тесных связей с Демократической партией (третьей по величине партии Люксембурга), газета является более влиятельной, чем это может показаться на первый взгляд.

Примечания 

Ежедневные газеты
Газеты Люксембурга
Газеты на немецком языке
Газеты на французском языке